Il detentore del titolo era Richard Gasquet ma è stato sconfitto in finale da Gaël Monfils per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Richard Gasquet (finale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Jerzy Janowicz (semifinale)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)

  Gaël Monfils (campione)
  Jarkko Nieminen (semifinale)
  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Julien Benneteau (primo turno)

Wildcard 

  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Gilles Simon (secondo turno)

Qualificati 

  Albano Olivetti (quarti di finale)
  Marsel İlhan (primo turno)

  Andres Artunedo Martinavarr (primo turno)
  Marc Gicquel (quarti di finale)

Lucky loser 

  Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2014
ATP World Tour 2014